Helsepartiet (Norw. „die Gesundheitspartei“) ist eine 2016 gegründete Partei in Norwegen.

Die Priorität fürs Gesundheitswesen ist das Hauptanliegen der Partei, deren Gründerin und heutige Vorsitzende Lise Askvik (Journalistin, Autorin und ehemals Krebspatientin) ist. Zu erklärten Zielen der Gesundheitspartei, gehörten, wie die Verbesserung und Ausbau der Gesundheitsversorgung und Pflege, Modernisierung und Erhalt auch von örtlichen Krankenhäusern, Landärzten, Notfallchirurgien und Entbindungsstationen sowie Pflegeheimen. Des Weiteren tritt die Partei ein für die öffentliche Förderung neuer Therapien (wie z. B. Immuntherapien) und Behandlungsmethoden sowie setzt für den Schutz von Whistleblowern ein. Mit Kandidaten in 18 von 19 Fylker nimmt Helsepartiet in der Parlamentswahl 2017 teil. Im Fylke Møre og Romsdal wurden zu dieser Wahl keine Kandidaten aufgestellt. Sie erhielt landesweit 10.318 von insgesamt 2.939.847 Stimmen und erreichte fast 0,4 Prozent, jedoch auf Grund der Prozenthürde kein Mandat, bzw. Sitz im Storting.

Literatur 
 Verdens Gang: Riksmegge starter Helsepartiet („Reichsbesen startet Helsepartiet“) 30. Oktober 2016. Am 14. August 2017 besucht.

Weblinks 
 Eigene Webpräsenz auf helsepartiet.no

Einzelnachweise 

Partei (Norwegen)
Gegründet 2016